

Населені пункти та їхні частини
 Собутка — місто в Вроцлавському повіті Нижньосілезького воєводства
 Собутка — гміна в Вроцлавському повіті Нижньосілезького воєводства
 Суботка (Собутка) — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Собутка — село в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Собутка — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Собутка — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Собутка — село в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства
 Собутка — осада в гміні Роґужно Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Див. також 
 Собутка (Вроцлавський повіт)

Примітки